1. Fußball-Bundesliga, ofte kaldt Bundesliga (begrebet dækker dog de to øverste tyske divisioner), er den bedste fodboldrække i Tyskland, hvis årlige vinder kåres til tysk fodboldmester. Ligaen blev grundlagt i 1963, og siden dengang har systemet ændret sig enkelte gange. I dag består den af 18 hold, hvoraf de to lavest placerede (nr. 16 skal spille playoff-kamp om overlevelse) rykker ned i den næstbedste række, 2. Bundesliga.

Historie

Oprindelse 
Før grundlæggelsen af Bundesligaen blev tysk fodbold spillet på amatørniveau i en lang række regionale ligaer. Mestrene i disse ligaer spillede efterfølgende mod hinanden om retten til at deltage i den nationale finale. Den 28. januar 1900 blev Deutscher Fußball Bund (DFB) grundlagt i Leipzig af 86 klubber. De første officielle tyske mestre blev VfB Leipzig, der den 31. maj 1903 i Hamborg slog DFC Prag med 7-2.

I 1950'erne ønskede mange oprettelsen af en professionel tysk liga. En af grundene var, at de tyske spillere begyndte at forlade landet til fordel for betalt fodbold i udenlandske klubber. Desuden begyndte de tyske hold at have det svært på internationalt niveau. Spillerne virkede vaklende mod de professionelle udenlandske topspillere. En af fortalerne for en professionel tysk liga var landstræneren Sepp Herberger, der mente, at det ville være en nødvendighed, hvis man fortsat skulle klare sig godt internationalt.

I Østtyskland oprettede man i 1950 DS-Oberliga (Deutscher Sportausschuss Oberliga). Ligaen blev senere bedre kendt som DDR-Liga eller DDR-Oberliga. Den bestod af 14 hold og havde to nedrykningspladser.

Oprettelse 
Landsholdets nederlag til  (0-1) i kvartfinalen ved VM 1962 blev drivkraften til oprettelsen af ligaen. Under DFB-præsidenten Hermann Neuberger blev Bundeligaen den 28. juli introduceret i Dortmund, så denne kunne begynde med sæsonen 1963-64. Den nye professionelle ligas format var inspireret af The Football League i England.

På dette tidspunkt var der fem Oberligen, som repræsenterede Vestberlin samt den nordlige, sydlige, vestlige og sydvestlige del af Vesttyskland. 46 hold ansøgte om at blive optaget i den nye vesttyske liga. Kriterierne var spillemæssig succes, god økonomi og at ligaen skulle dække forskellige dele af landet. I alt blev 16 hold udvalgt til at repræsenterer de fem Oberligen.
 Fra Oberliga Nord: Eintracht Braunschweig, Werder Bremen og Hamburger SV.
 Fra Oberliga West: Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Meidericher SV, Preußen Münster og Schalke 04.
 Fra Oberliga Südwest: 1. FC Kaiserslautern og 1. FC Saarbrücken.
 Fra Oberliga Süd: Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München og VfB Stuttgart.
 Fra Oberliga Berlin: Hertha BSC Berlin.

Den første kamp i Bundesligaen blev spillet den 24. august 1963, og de første ligavindere blev 1. FC Köln, mens Meidericher SV og Eintracht Frankfurt delte andenpladsen. Østtyskland fastholdt indtil Tysklands genforening sin separate ligastruktur.

Struktur 

Det tyske fodboldmesterskab afgøres ud fra stillingen i Bundesligaen. Hvert hold spiller en ude- og hjemmekamp mod hver af de andre hold. Oprindeligt gav en sejr 2 point, en uafgjort kamp 1 point og et nederlag 0 point. I sæsonen 1995-96 blev pointsystemet ændret, så en sejr gav 3 point. Klubben med flest point ved sæsonafslutningen bliver kåret til tysk mester. I den nuværende struktur er fra sommeren 2012 ligaens første-, anden- og tredjeplads direkte kvalificeret til gruppespillet i UEFA Champions League, mens fjerdepladsen får adgang til fjerde (og sidste) kvalifikationsrunde. Femte- og sjettepladsen giver adgang til Europa League (sammen med pokalvinderen). De to lavest placerede hold rykker ned i 2. Bundesliga, såvel som de to øverste i denne division rykker op i 1. Bundesliga. Tredjesidstepladsen i 1. Bundesliga spiller to playoff-kampe mod tredjepladsen i 2. Bundesligaen om den sidste plads i den bedste række.

Hvis flere hold har det samme antal point, benyttes følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):
 Målforskel i hele sæsonen.
 Antal mål i hele sæsonen.
 Resultater i indbyrdes kampe (antal point).
 Målforskel i indbyrdes kampe.

Hvis to klubber efter disse kriterier stadig står lige, bliver vinderen fundet i en kamp på en neutral bane. I løbet af Bundesligaens historie har en sådan kamp dog aldrig været nødvendig.

Ændringer i ligastrukturen 
 Antal hold:
 1963/64-1964/65: 16
 1965/66–1990/91: 18
 1991/92: 20 (Holdene fra de vest- og østtyske ligaer blev kombineret efter Tysklands genforening)
 Siden 1992/93: 18
 Antal nedrykkere efter sæson:
 1963/64–1973/74: 2
 1974/75–1980/81: 3
 1981/82–1990/91: 2 (Nr. 16 spillede to kampe mod tredjepladsen i 2. Bundesliga om en plads i den bedste række)
 1991/92: 4
 1992/93-2007/08: 3
 Fra 2008/09: 2 (Nr. 16 spiller to kampe mod tredjepladsen i 2. Bundesliga om en plads i den bedste række)

Nuværende hold i Bundesligaen 

Følgende hold deltager i Bundesliga 2013-14:
 FC Augsburg
 Hertha BSC (Oprykker)
 Eintracht Braunschweig (Oprykker)
 Borussia Dortmund
 Eintracht Frankfurt
 SC Freiburg
 Hamburger SV
 Hannover 96
 TSG 1899 Hoffenheim
 Bayer Leverkusen
 Mainz 05
 Borussia Mönchengladbach
 FC Bayern München (Mester)
 1. FC Nürnberg
 FC Schalke 04
 VfB Stuttgart
 Werder Bremen
 VfL Wolfsburg

Europacup

2011/12 
Efter sæsonen 2010/2011 kvalificerer følgende hold sig til europacup'en.

 Nr. 1-2: Champions League
 Nr. 3: Champions League-kvalifikation, 4. runde
 Nr. 4: Europa League-play-off
 Nr. 5: Europa League-kvalifikation, 3. runde
 Vinder af DFB-Pokal: Europa League-play-off

2012/13 
Efter sæsonen 2011/2012 kvalificerer følgende hold sig til europacup'en.

 Nr. 1-3: Champions League
 Nr. 4: Champions League-kvalifikation, 4. runde
 Nr. 5: Europa League-play-off
 Nr. 6: Europa League-kvalifikation, 3. runde
 Vinder af DFB-Pokal: Europa League-play-off

Mediedækning 
Den tyske betalingskanal Premiere har rettighederne til at vise kampe fra landets to øverste divisioner som pay-per-view. Kun to kampe (sæsonens åbningskamp samt første kamp efter vinterpausen) bliver vist på gratis tysk tv. Det sker på ARD.

I Danmark sendes kampene på Xee, TV3 Max og TV3 Sport - og alle kampe kan også streames på Viaplay. 

Derudover har GOL TV eksklusive amerikanske og canadiske rettigheder til at vise kampene, mens de i Australien kan ses på beIN Sports.

Mestre 

I alt 43 klubber har vundet det tyske fodboldmesterskab. FC Bayern München har vundet 24 gange, hvilket er mere end nogen anden tysk klub. BFC Dynamo har vundet næstflest (10; alle i DDR Oberliga) og FC Nürnberg tredjeflest (9). De klubber som har vundet Bundesligaen flest gange er FC Bayern München (20), Borussia Mönchengladbach (5), Borussia Dortmund (5) og Werder Bremen (4).

Placeringer de seneste 31 sæsoner 

I forbindelse med genforeningen deltog undtagelsesvis 20 klubber i 1. Fußball-Bundesligaen i sæsonen 1991-92 for at gøre plads til 2 klubber fra DDR.

Fra 1980-1991 og igen fra sæsonen 2008-09 spillede nr. 16 i ligaen kvalifikationskampe mod nr. 3 fra 2. Bundesliga om forbliven.

Evighedstabel

Top- og vicetopscorer gennem alle sæsonerne

Noter

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside  
 Deutscher Fußball Bund  
 kicker.de